Skarpen kan syfta på:

Skarpen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Skarpen, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (1,74 km²)
Skarpen, Hälsingland, berg i Ljusdals socken, 565 m ö.h.,

Se även
Stora Skarpen
Lilla Skarpen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn